Wilhelm von Bernstorff ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Bernstorff (Staatsminister) (1806–1861), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm von Bernstorff (Amtshauptmann) (1851–1912), deutscher Verwaltungsjurist und mecklenburgischer Amtshauptmann